Notiphilides är ett släkte av mångfotingar. Notiphilides ingår i familjen kamjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kamjordkrypare
Notiphilides